YXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rimouski (Québec), (Canada)